У фіналі Ярослав Дробний переміг Кена Роузволла з рахунком 13–11, 4–6, 6–2, 9–7.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1954 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1954 у тенісі
Вімблдонський турнір